Гриегос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Население — 143 человека (2018).

География 
Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Расстояние до административного центра провинции Теруэля — 74 км. Высота центра — 1601 м над уровнем моря. Занимает площадь 31.47 км². Температура воздуха в течение года обычно варьируется от 24 °F (−4,4 °С) до 77 °F (25 °C), редко опускаясь ниже 16 °F (−8,9 °C) либо поднимаясь выше 83 °F (28,3 °C).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Теруэля